Parlor, Bedroom and Wrath – cortometraggio del 1932 diretto da Harry Sweet
Parlor, Bedroom and Wrath – cortometraggio del 1948 diretto da Jules White